Municipio de Douglass puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Douglass (condado de Butler, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Butler.
 Municipio de Douglass (condado de Montcalm, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Montcalm.
 Municipio de Douglass (condado de Berks, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Berks.
 Municipio de Douglass (condado de Montgomery, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Montgomery.